Schatz kan som auktorsnamn betyda:

 George E. Schatz (1953–), amerikansk botaniker
 Heinrich Schatz (1950–), österrikisk akarolog
 Jacob Wilhelm Schatz (1802–1867), tysk botaniker

Robotskapade auktorsförkortningar